Я́ковлев () — одна из наиболее распространённых русских фамилий. Образована от крестильного имени Яков (Иаков). Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии В Списке общерусских фамилий занимает 41-е место.

Яковлев

А 
 
 
 
 
 
 Яковлев, Аристарх Андреевич (ок. 1585—1634) — российский государственный деятель первой полoвины XVII века, воевода.

Б 
 Яковлев, Богдан Васильевич (XVII век) — русский воевода разных городов, думный дворянин (1682)
 
 Яковлев, Будимир Григорьевич (род. 1957) — советский и российский спортсмен и тренер.

В 
 
 
 
 
 Яковлев, Вениамин Фёдорович (1932—2018) — председатель Высшего арбитражного суда России (1992—2005).

Г 
 Яковлев, Гавриил Иванович (1819—1862) — художник, академик портретной живописи Императорской Академии художеств.
 
 Яковлев, Герман Михайлович (1933—2017) — советский и российский терапевт, генерал-лейтенант медицинской службы, член-корреспондент РАМН.
 Яковлев, Гирт Александрович (род. 1940) — советский и латвийский актёр театра и кино.

Д 
 Яковлев, Даниил Семёнович (ум. 1664) — русский государственный деятель XVII века.

Е 
 
 Яковлев, Евстафий Григорьевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.

З 
 Яковлев, Зиновий Григорьевич (ум. ок. 1645) — российский государственный деятель XVII века, воевода Перемышля и Козельска.

И 
 
 
 Яковлев, Илья Степанович (1914—1945) — автоматчик, полный кавалер ордена Славы.
 Яковлев, Иоан Игоревич (род. 1998) — российский футболист.

К 
 Яковлев, Кирилл Аристархович (ум. 1687) — русский стольник и воевода XVII века, участник освоения Сибири.
 Яковлев, Кондрат Николаевич (1864—1928) — русский актёр, заслуженный артист Республики, Герой Труда.
 
 Яковлев, Корнилий Яковлевич (? — 1680) — выборный атаман Войска Донского (1661—1680, с перерывами).

Л 
 Яковлев, Лев Алексеевич (1764—1839) — российский государственный деятель, дипломат, действительный тайный советник.

М 
 Яковлев, Максим Сергеевич (род. 1991) — российский футболист.

Н

О

П 
 
 
 Яковлев, Полиен Николаевич (1883—1942) — советский детский писатель, преподаватель.

Р

С 
 
 Яковлев, Святослав (род. 1996) — эстонский футболист.

Т

Ф 
 
 Яковлев, Фома Павлович (1900—1971) — член Военного совета Дальневосточного фронта, генерал-лейтенант.

Ю

Я



Составные фамилии 
 
 
 Яковлев-Орлин (в монашестве Амвросий; ок. 1752—1809) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Зарайский, епископ Вятский и Слободский.

Другое 
 Постник Яковлев — русский зодчий из Пскова, создавший в 1555—1560 годы совместно с зодчим Бармой храм Василия Блаженного.

См. также 

 Яковлевы

Примечания